Dīmītrios Dīmītriou – calciatore cipriota
 Filippos Dīmītriou – ex calciatore cipriota
 Mītsos Dīmītriou – calciatore greco
 Stelios Dīmītriou – calciatore cipriota
 Theodōros Dīmītriou – calciatore greco